Als Weser werden bezeichnet:

 ein Fluss in Deutschland, siehe Weser
 ein Fluss in Belgien (auch Weserbach, französisch Vesdre), siehe Weser (Ourthe) (siehe auch Wesertalsperre)
 Die Weser, erstes von einem deutschen Schiffbauer in Deutschland gebaute Dampfschiff
 Weser (Schiff, 1858), deutsches Kombischiff
 Weser (Schiff, 1931), ehemaliges Fischereischutzschiff und Räumbootbegleitschiff der deutschen Reichs- bzw. Kriegsmarine
 Weser (Schiff, 1938), ehemaliges Fischereifabrikschiff
 Weser (Schiff, 1974), ehemaliges Feuerlöschboot in Bremerhaven
 Weser (Schiff, 2010), deutsches Lotsenstationsschiff 
 Weser (A 62), ehemaliger Tender der Deutschen Marine 

 SMS Nix, als Weser 1855–1869 in britischem Dienst

Weser ist der Familienname folgender Personen:

 Caio Koch-Weser (* 1944), deutscher Staatssekretär
 Erich Koch-Weser (1875–1944), deutscher Politiker (DDP), MdBB, MdR
 Gernot Weser (1938–2015), deutscher Motorradrennfahrer
 Rudolf Weser (1869–1942), deutscher Heimatforscher und katholischer Priester

Siehe auch:
 AG Weser, ein ehemaliges Schiffbauunternehmen
 Koch-Weser